Tagete – genere di piante della famiglia delle Asteraceae
 Tagete – divinità etrusca